Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1976-1977. 

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté une nouvelle fois par le Standard Fémina de Liège. 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme